

Фамилия 
Вутон (Вуттон) () — английская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Вутон, Барбара, баронесса (1897—1988) — видный английский социолог, экономист и криминолог.
 Вуттон, Джон (1682—1764) — английский художник.
 Вутон, Саймон — биохимик, один из авторов книги «Учите своё тело: тренируйте мозг».
 Вуттон, Марк — английский актёр.
  (род. 1959), английский игрок в крикет.
 Вуттон, Скотт (род. 1991) — английский футболист.
 Вутон, Элмер Оттис (1865—1945) — американский ботаник, профессор биологии, профессор химии и ботаники.

Географические объекты 
 Вутон — деревня во Франции, родина Изабеллы (Забийета) Роме (1385—1458), матери Жанны д’Арк.
 Вутон — деревня в графстве Бедфордшир.
 Большой Вутон, Малый Вутон — два посёлка, упоминаемые в рассказах Дж. Р. Р. Толкина «Кузнец из Большого Вутона» и «Кузнец из Большого Вутона и Фермер Джайлс из Хэма».